В ходе выборов в Государственную Думу 18 сентября 2016 года из 450 депутатов 225 избирались по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

Одномандатные избирательные округа были сформированы Центральной избирательной комиссией и утверждены федеральным законом № 300-ФЗ от 3 ноября 2015 года. Территория округов определена таким образом, чтобы в каждом округе было примерно равное количество избирателей, но при условии, что на каждый субъект федерации должен приходиться хотя бы один округ.

Из всех регионов наибольшее количество округов было сформировано в Москве (15), Московской области (11), в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (8). В 32 регионах было сформировано по одному избирательному округу.

В большинстве регионов округа были нарезаны по «лепестковому» принципу: административный центр региона делится между округами, в каждый из которых также входит обширная сельская территория. По мнению некоторых экспертов, такой подход является примером манипуляции в политических целях (джерримендеринга).

Победа в округе присуждалась по системе относительного большинства: избранным становился кандидат, который занял первое место по количеству полученных голосов. Требование получить более половины голосов и второй тур голосования не предусматривались.

В совокупности в 225 одномандатных округах было зарегистрировано 2030 кандидатов.

В 206 округах кандидата выдвигала партия «Единая Россия», из них 203 кандидата одержали победу. В остальных трёх избирательных округах, где выдвинутые «Единой России» кандидаты проиграли, они заняли второе место, а первое — представители КПРФ. Так, в округе № 22 победу одержал Сергей Казанков (на втором месте — Лариса Яковлева), в округе № 93 — Михаил Щапов (на втором месте — Олег Каньков), в округе № 187 — Алексей Куринный (на втором месте — Игорь Тихонов).

В 19 одномандатных избирательных округах, где партия «Единая Россия» не выдвигала своего кандидата, победили 7 кандидатов от «Справедливой России», 5 — от ЛДПР, 4 — от КПРФ, 1 — от партии «Родина», 1 — от Гражданской платформы, 1 — самовыдвижение (Владислав Резник, затем вошёл во фракцию «Единой России»).

В общей сложности мандаты получили 203 кандидата от «Единой России», по 7 — от КПРФ и «Справедливой России», 5 — от ЛДПР, 1 — от партии «Родина», 1 — от Гражданской платформы, 1 самовыдвиженец, затем перешедший во фракцию «Единой России».

См. также 
 Список депутатов Государственной думы Российской Федерации VII созыва
 Список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Государственную думу 2021 года

Примечания

Ссылки 
 
 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва : Результаты выборов по одномандатному избирательному округу // Сайт ЦИК Российской Федерации
 Елена Мухаметшина Кандидаты в Госдуму от Михаила Ходорковского прошли регистрацию почти без потерь // Сайт газеты «Ведомости», 14 августа 2016
 По смешанной системе: кого будут выбирать россияне в одномандатных округах // МИА «Россия сегодня», 19 августа 2016
 В выборах в Госдуму по одномандатным округам участвуют 2082 кандидата // ТАСС информационное агентство, 17 августа 2016

Списки политиков России
Выборы в Государственную думу РФ